Bámiján, Bámián (angolos írásmóddal Bamiyan) a következő afganisztáni helyszínekre utalhat:
Bámiján tartomány
Bámiján város
Bámiján folyó
Bámiján-völgy, világörökségi helyszín a bámijáni Buddhákkal